Palazón ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Palazón (* 1988), spanischer Karambolagespieler 
 Óscar Domínguez Palazón (1906–1958), spanischer Künstler, siehe Óscar Domínguez